Leśny Dworek – leśniczówka na terenie miasta Pokrzywnica
 Leśny Dworek – dawna willa na terenie miasta Bielawa